В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Florida 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Габріела Сабатіні здобула титул, у фіналі перемігши Дженніфер Капріаті 6-4, 7-5.

Сіяні гравчині 

  Габріела Сабатіні (Переможниця)
  Моніка Селеш (3-тє коло)
  Мері Джо Фернандес (півфінал)
  Гелена Сукова (чвертьфінал)
  Яна Новотна (чвертьфінал)
  Гана Мандлікова (3-тє коло)
  Діанне ван Ренсбург (3-тє коло)
  Наталі Тозья (3-тє коло)

 Раффаелла Реджі-Конкато (3-тє коло)
 Дженніфер Капріаті (півфінал)
 Відсутня
 Юдіт Візнер (3-тє коло)
 Радка Зрубакова (1-ше коло)
 Сьюзен Слоун-Лунді (1-ше коло)
 Клаудія Порвік (2-ге коло)
 Сільвія Ганіка (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

1990